Classe Izumo – classe di incrociatori corazzati della Marina imperiale giapponese varati nel 1898
Classe Izumo – classe di portaelicotteri della Forza di autodifesa marittima varati tra il 2013 e il 2015